

Astronomia 
 Circe – asteroide della fascia principale
 Circe – cratere da impatto sulla superficie di Teti

Fumetti 
 Circe – personaggio dei fumetti DC Comics

Mitologia 
 Circe – personaggio della mitologia greca che compare nellOdissea

Altro 
 Circe – romanzo di Madeline Miller del 2018
 Circe – dipinto di John William Waterhouse
  – torpediniera della Regia Marina